90377 Sedna - um planetoide
 Sedna (mitologia) - uma das principais deusas inuit, conhecida como a mãe dos animais marinhos

Desambiguação